Оксид рутения — неорганическое соединение рутения с кислородом.

Существуют следующие оксиды рутения:
 Оксид рутения(III) Ru2O3
 Оксид рутения(IV) RuO2;
 Оксид рутения(VIII) RuO4.